Gee kan henvise til flere artikler:

Gee (radionavigation) – engelsk radionavigationssystem fra anden verdenskrig brugt af RAF under natbombning.
Matthew Gee (musiker) – amerikansk basunist.